Pretty Things – album di Lou Donaldson del 1970
 The Pretty Things – gruppo musicale inglese